O Campeonato Carioca de Basquete de 2015 é uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Fase de Classificação

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

2015
Basquetebol de 2015 no Brasil